Корраль-Нуэво () — небольшой город в юго-восточной части Мексики, на территории штата Веракрус. Входит в состав муниципалитета Акаюкан.

Географическое положение 
Корраль-Нуэво расположена в юго-восточной части штата, на расстоянии приблизительно 240 километров (по прямой) к юго-востоку от города Халапа-Энрикеса, административного центра штата. Абсолютная высота — 67 метров над уровнем моря.

Население 
Согласно данным, полученным в ходе проведения официальной переписи 2005 года, в городе проживало 3350 человек (1652 мужчины и 1698 женщин). Насчитывалось 893 дома. По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 36,1 % — жители младше 18 лет, 52,1 % — между 18 и 59 годами и 11,8 % — в возрасте 60 лет и старше. Уровень грамотности среди жителей старше 15 лет составлял 81,9 %.

По данным переписи 2010 года, численность населения Корраль-Нуэво составляла 3335 человек. Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Веракруса